Likoma peut faire référence à :

Likoma, une île malawite du district de Likoma enclavée dans le Mozambique ;
Le district de Likoma, un district malawite ;
Likoma, ville principale du district de Likoma ;
Likoma, genre de la famille des Sphinginae.